Стрейт ():

 Фамилии
 Стрейт, Адам (род. 1990) — канадский футболист, защитник клуба «Фредрикстад» и сборной Канады.
 Стрейт, Беатрис (1914—2001) — американская театральная, телевизионная и киноактриса.
 Стрейт, Джордж (Strait; род. 1952) — американский певец в стиле кантри.
 Стрейт, Линн (Strait; 1968—1998) — вокалист и автор текстов группы «Snot».
 Стрейт, Стивен (Strait; род. 1986) — американский актёр, фотомодель и рок-певец.

 Другое
 Стрейт (бильярд) — разновидность американского пула.
 Стрейт — разговорное обозначение гетеросексуальности.
 Стрейт (Strait; ) — остров в центральной части архипелага Андаманские острова. Место поселения в середине XX в. потомков северных андаманских племён.
 Стрейт — комбинация карт в покере.

 Straight
 Straight Records — американская звукозаписывающая компания.
 Straight Edge — ответвление хардкор-субкультуры.
 Straight — название двигателей рядной компоновки.